Името Оселна носят две български села:

 Оселна, област Враца
 Оселна, област София